Hindenburg-Schule steht für:
Hindenburg-Schule (Offenbach am Main)
Hindenburg-Gymnasium, Trier